

Cinema 
 Strictly Business – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 Strictly Business – film del 1917 diretto da Thomas R. Mills
 Strictly Business – film del 1931 diretto da Jacqueline Logan
 Strictly Business – film del 1991 diretto da Kevin Hooks

Musica 
 Strictly Business – album degli EPMD del 1988
 Strictly Business – singolo degli EPMD del 1988
 Strictly Business – album della colonna sonora del film omonimo del 1991